

Persone 
Umberto I Biancamano (980-1047) – conte di Savoia, considerato il capostipite della dinastia Savoia
Umberto I di Savoia (1844-1900) – re d'Italia (1878-1900)
Umberto I da Pirovano (...-1166) – arcivescovo di Milano

Altro 
Umberto I – società calcistica di Messina attiva nella prima metà del XX secolo
Umberto I – quartiere di La Spezia
Umberto I –  incrociatore ausiliario della Regia Marina